Березовська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Березовська волость — Богучарського повіту Воронезької губернії;
 Березовська волость — Воронезького повіту Воронезької губернії;
 Березовська волость — Дмитріївського повіту Курської губернії;
 Березовська волость — Пронського повіту Рязанської губернії;
 Березовська волость — Спаського повіту Рязанської губернії;
 Березовська волость — Єфремовського повіту Тульської губернії;
 Березовська волость — Новосильського повіту Тульської губернії;
 Березовська волость — Одоєвського повіту Тульської губернії.

Див. також 
 Березівська волость